Натуральне число 2009
 2009 рік до нашої ери
 2009 рік нашої ери